Хоне:

 Хоне — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.
 Хоне Хеке (1807—1850) — рангатира (вождь) народа маори и военный лидер в Новой Зеландии.